Oich steht für:
 einen See in Schottland, siehe Loch Oich
 einen Fluss in Schottland River Oich